Andrew Haigh – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico britannico
 Jennifer Haigh – scrittrice statunitense
 John Haigh – assassino seriale britannico
 Juliette Haigh – ex canottiera neozelandese
 Nancy Haigh – scenografa statunitense
 Olivia Haigh Williams – attrice britannica